La Merced kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Merced, Catamarca, 
 La Merced, Salta,

Colombia 

 La Merced, Colombia, 
 La Merced (kommun), Caldas,

Mexiko 

 La Merced, Delicias, 
 La Merced, Buenaventura, 
 La Merced, Jalisco, 
 La Merced, Guanajuato, Comonfort, 
 La Merced, Chiapas,